Carlos Ricardo Ortiz de Zevallos y Paz-Soldán (Lima, 5 de mayo de 1908-17 de abril de 1983) fue un diplomático peruano.

Biografía 
Su padre fue Carlos Ortiz de Zevallos y Vidaurre, hijo de Ricardo Ortiz de Zevallos y Tagle, VI marqués de Torre Tagle, y Carmen Vidaurre y Panizo. Su madre fue Margarita Paz-Soldán y Valle-Riestra, hija del poeta Pedro Paz-Soldán y Unanue y Cipriana Valle-Riestra y de la Torre.

Realizó sus estudios en el Colegio de la Inmaculada y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En 1934 ingresó al servicio diplomático y fue designado secretario de la legación peruana en Bogotá. 
 
En 1943 se casó con Rosa East Álvarez Calderón, hija del ministro Julio L. East y de Adelina Álvarez Calderón Roel.

Luego de dedicarse a actividades privadas, ingresó en 1934 al Ministerio de Relaciones Exteriores. Conformó la Comisión Permanente en Washington que discutía el litigio limítrofe del Perú con Ecuador. Embajador del Perú en Guatemala de 1963 a 1969. Director del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú de 1969 a 1973.

Obras 
 La misión Ortiz de Zevallos en Bolivia, 1826-1827, Lima, 1956. 
 La misión Alvarez en Bolivia 1829-1830 , Lima, 1957. 
 Negociación Ferreyros-Olañeta, Arequipa 28 de septiembre de 1830, 13 de febrero de 1831 , Lima 1958. 
 Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839, Lima, 1972, 1974. 
 Catálogo de la Mapoteca. Del siglo XVI al siglo XX, Lima, 1957. 
 Pinceladas guatemaltecas, 1965. 
 Los Paz Soldán, 1971. 
 José María de Pando, 1974. 
 Misiones peruanas 1820-1826
 Iniciación de las Relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón, 1872-1874, 1981.

Árbol genealógico

Referencias

Bibliografía 
 Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia Ilustrada del Perú, Lima, PEISA, 2001.

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Alumnado del Colegio de la Inmaculada (Lima)
Embajadores de Perú en Guatemala
Familia Paz Soldán
Del Solar (familia)